U 90 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U-90, Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.